Lúa puede referirse a: 

Lúa, utensilio a modo de guante para limpiar los caballos
Lúa, guante de cetrero
Lua, lenguaje de programación